Coquelin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Benoît-Constant Coquelin
 Charles Coquelin
 Ernest Coquelin
 Francis Coquelin
 Jean Coquelin

Franska efternamn